Ужичка република може бити:

 Ужичка република, ослобођена територија за време Другог светског рата
 Ужичка република (филм)
 Ужичка република (серија)